Стивен Кейпл-младший (; род. 16 февраля 1988) — американский кинорежиссер, продюсер и сценарист. Получил известность благодаря ролям в фильмах The Land (2016), «Крид 2» (2018), A Different Tree и Prentice-N-Fury’s Ice Cream Adventure. В 2017 году Forbes назвал Кэпла-младшего одним из «30 до 30» в Голливуде и индустрии развлечений.

Биография 
Кейпл сделал свой первый большой прорыв, когда его студенческий фильм «Другое дерево» выиграл конкурс короткометражных фильмов HBO.

Премьера полнометражного фильма Кейпла «Земля» состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в 2016 году, где фильм был приобретен кинокомпанией IFC Films . В этом дебютном полнометражном фильме рассказывается история четырех мальчиков-подростков, которые посвящают свое лето побегу с улиц Кливленда, чтобы жить своей мечтой о профессиональном скейтбординге. Фильм вышел 29 июля 2016 года. Кепл впоследствии был назван одним из 25 лучших прорывных режиссеров 2016 года.

Кейпл потом написал громкий проект для HBO «Эммет Тилль», продюсерами которого выступили такие известные персоны, как Уилл Смит, Кейси Аффлек и Джей-Зи. Мини-сериал из шести эпизодов адаптирован из биографии Девери Андерсона 2015 года «Эммет Тилль: убийство, потрясшее мир и положившее начало движению за гражданские права». Он основан на реальной истории 14-летнего чернокожего подростка Эмметта Тилля, который был жестоко убит после того, как якобы флиртовал с белой женщиной в Миссисипи в 1955 году.

Следующим фильмом Кейпла стал спортивный боевик 2018 года «Крид 2», продолжение фильма «Крид» 2015 года и восьмая часть серии фильмов « Рокки». Сильвестр Сталлоне сказал следующую речь о назначении Кэпла режиссером: «Я считаю, что для режиссера важно быть частью этого поколения, как и я в своём, чтобы сделать историю, как можно более интересной. Нам очень повезло, что талантливый молодой режиссер Стивен Кейпл-младший выступил в роли режиссера. Я уверен, что он и Майкл Б. Джордан выйдут из парка!» Производство фильма Creed II началось весной 2018 года. Фильм вышел 21 ноября 2018 года и получил положительные отзывы.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Болдуина — Уоллеса